Алекса́ндр Невзо́ров:
 Невзоров, Александр Глебович (род. 1958) — журналист, телеведущий, репортёр, публицист, политик.
 Невзоров, Александр Леонидович (род. 1954) — ректор Архангельского государственного технического университета.
 Невзоров, Александр Петрович (1924—2011) — тракторист, Герой Социалистического Труда (1973).